Blügel ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Blügel (1927–1997), deutscher CDU-Politiker
 Stefan Blügel (* 1957), deutscher Physiker